Hillerslev ist der Name dänischer Orte
 Hillerslev Sogn (Faaborg-Midtfyn Kommune) 
 Hillerslev (Thisted Kommune)